Direttore d'orchestra – persona che dirige un gruppo musicale
 Direttore d'orchestra – film del 1949, diretto da Chuck Jones
 Direttore d'orchestra – film del 1980, diretto da Andrzej Wajda